Адольф Фе́ньеш (, 29 апреля 1867, Кечкемет — 15 марта 1945, Будапешт) — венгерский живописец.

После окончания Будапештской евангелистской гимназии (Budapesti Evangélikus Gimnázium), с 1886 изучал живопись в Школе декоративных искусств под руководством венгерского художника-романтика Берталана Секея и Яноша Грегусса, затем в 1887—1890 в немецком Веймаре учился у Макса Теди, после чего отправился в Париж, где окончил Академию Жюлиана. Ученик Вильяма Бугро.

Вернувшись на родину в Будапешт, в 1894—1898 прошел стажировку у Дьюлы Бенцура. В 1900-х годах осуществил поездки в Италию и Францию.

С 1894 выставлял свои картины в Будапештской галерее искусств.

Представитель венгерского критического реализма в живописи. Признанный художник-пейзажист, автор полотен изображающих красоту небольших городков и местечек Венгрии, прежде всего города Сольнока, где с 1902 ежегодно проводил лето.

Награды и премии 
Обладатель ряда престижных премий, в том числе:
 1900 — лауреат Парижской выставки
 1924 — Государственная золотая медаль в области живописи
 1927 — Диплом Почетного легиона за первое место на выставке в Варшаве
 1929 — Гран-при Всемирной выставки (Барселона)

Примечания

Ссылки 
 Fényes Adolf

Родившиеся в Кечкемете
Умершие в Будапеште
Художники-пейзажисты Венгрии
Художники Венгрии